Энн Се́ймур (; 1538, , Уилтшир или Вестминстер — февраль 1588, , Беркшир) — английская аристократка, старшая дочь лорда-протектора Эдуарда Сеймура.

Происхождение и ранние годы 
Энн Сеймур родилась в 1538 году, по разным данным в семейном поместье  в , Уилтшир, или в Вестминстере, в семье будущего лорда-протектора Англии Эдуарда Сеймура, герцога Сомерсета, и его второй жены . Энн Сеймур была старшей дочерью и третьим ребёнком из десяти детей в семье; кроме того, у неё было два единокровных брата от расторгнутого брака отца с Кэтрин Филлол. Отец девочки был родным братом третьей жены Генриха VIII Джейн Сеймур и, таким образом, сама Энн приходилась кузиной королю Эдуарду VI. Через свою мать Энн была потомком Анны Глостерской, внучки короля Англии Эдуарда III.

Часть детства Энн прошла в Вулфхолле, однако большую часть времени она проводила при королевском дворе или в лондонской резиденции отца Сомерсет-хаус. Обучением Энн и двух её младших сестёр  и  занимался французский гуманист и поэт Николас Денисо. Под его руководством дочери герцога изучали латынь, греческий, итальянский и французский языки, а также другие важные учебные предметы той эпохи, которым, как правило, обучали только мальчиков. Именно трём старшим дочерям Сомерсета приписывается авторство поэтического произведения на латыни «»; это произведение было переведено на три языка и опубликовано уже после возвращения Денисо в Париж в 1551 году. В одной из своих од Ронсар называл сестёр Сеймур «тремя прекрасными певицами». Энн, известная религиозностью, также состояла в переписке с французским богословом и реформатором Жаном Кальвином.

В мае 1550 года отец Энн намеревался начать переговоры о помолвке старшей дочери с Генри Брэндоном, 2-м герцогом Саффолком, сыном покойного близкого друга короля Генриха VIII Чарльза Брэндона и его четвёртой жены Кэтрин Уиллоуби. Мать предполагаемого жениха, выступавшая против браков, заключённых между детьми, тем не менее предложила Сеймуру предоставить юной паре самостоятельно решать, желают ли они этого союза; она также заметила в письме к секретарю Сомерсета Уильяму Сесилу, что не могла заставить своего сына вступить в брак без любви и не по собственному выбору. Отец Энн отклонил предложение Кэтрин и та отказалась от переговоров.

Первый брак 
Начиная с 1547 года Эдуард Сеймур, отец Энн, являлся фактически единоличным правителем Англии, что не устраивало многих политиков. В конечном итоге, в октябре 1549 года он был арестован и заключён в Тауэр. К февралю следующего года Тайный совет возглавил амбициозный Джон Дадли, 1-й герцог Нортумберленд. Его стараниями бывший регент был помилован и возвращён в Тайный совет. Сомерсет и Нортумберленд являлись политическими соперниками, поэтому для мирной работы Тайного совета они договорились поженить своих старших детей: таким образом, Энн должна была стать женой Джона Дадли-младшего, на тот момент носившего титул учтивости виконта Лайла. Грандиозная свадьба, длившаяся несколько дней и на которой присутствовал сам молодой король, состоялась 3 июня 1550 года во дворце Шин. Первые месяцы после свадьбы супруги жили с родителями Джона, поскольку тот не имел собственного дохода. После того, как Джон Дадли-старший получил от короля титул герцога Нортумберленда в октябре 1551 года, Джон-младший стал именоваться графом Уориком, а Энн, соответственно, — графиней Уорик. Супруги жили не по средствам, и Джон, вероятно из-за плохой компании, накопил крупные долги, которые позднее были выплачены Дадли-старшим. Мир между отцами Энн и Джона продлился недолго, и в 1552 году герцог Сомерсет был казнён. До сих пор не имея собственного стабильного дохода, Джон тем не менее принял в марте того же года под свою опеку четырнадцатилетнего брата жены Эдуарда Сеймура.

В 1553 году разразился кризис престолонаследия, во время которого Энн, вероятно, оставалась в лондонском доме Дадли. Результатом попытки посадить на английский престол невестку Джона Дадли-старшего Джейн Грей стал арест почти всего семейства Дадли, в том числе и супруга Энн. Джон был осуждён 18 августа 1553 года в Вестминстер-холле вместе с отцом и маркизом Нортгемтоном. Слушание по делу Джона было последним и он, в отличие от отца, сразу признал свою вину. 22 августа 1553 года был казнён свёкор Энн. Джон же был заключён в башню Бошана вместе с братьями Амброузом, Робертом и Генри. В середине сентября Энн позволили навещать мужа. В октябре 1554 года стараниями матери и зятя Джона он и двое его братьев обрели свободу. Энн встретила супруга в доме его сестры Мэри в Кенте, но вскоре стало ясно, что он смертельно болен. Джон скончался 21 октября, оставив Энн молодой бездетной вдовой.

Второй брак 
29 апреля 1555 года, через полгода после смерти первого мужа, Энн, которой на тот момент было всего около семнадцати лет, вновь вышла замуж: её избранником стал небогатый и малоизвестный за пределами Беркшира политический деятель . Этот союз был организован отчимом Унтона сэром , который был близким другом семьи Сеймур. О жизни Энн во втором браке известно мало. Супруги проживали в Беркшире в тихой семейной атмосфере. С 1566 года Энн стала страдать периодическими приступами безумия, и в 1582 году она была объявлена душевнобольной. В том же году умер её второй муж. Энн была помещена под опеку её сына Генри. Она умерла в феврале 1588 года и была похоронена рядом со вторым мужем в Фарингдоне.

Потомство 
Достоверно известно о четырёх детях Энн, рождённых во втором браке:
  (ок. 1556—1589) — землевладелец, член парламента от Беркшира в 1584—1586 годах. Был дважды женат: первым браком на Дороти Найтли, дочери сэра Ричарда Найтли из Фоузли; вторым браком на Кэтрин Гастингс, дочери Джорджа Гастингса, графа Хантингдона. Ни в одном из браков детей не имел.
  (ок. 1558 — 23 марта 1596) — английский дипломат, член парламента от Вудстока в 1584 году. Женат не был, детей не имел.
 Сесили (ок. 1561 — 16 июня 1618) — была дважды замужем: первым браком за политическим деятелем из Эссекса ; вторым браком за . В первом браке у Сесили родилось двое детей: сын Джон, 1-й баронет, и дочь Энн, которая была замужем за сэром Эдвардом Гоствиком.
 Энн (ум. 1596) — была замужем за политическим деятелем сэром Валентайном Найтли из Фоузли, от которого родила двух дочерей: Мэри, которая была замужем за сэром Джорджем Пьюрфоем, и Элизабет, которая была замужем за сэром .

Некоторые исследователи считают, что у Энн и Эдварда был ещё один сын — Фрэнсис. Кроме того, существует предположение, что всего у супругов было около семи детей.

Генеалогия

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сеймуры
Дадли
Женщины эпохи Тюдоров
Писатели XVI века
Писатели Англии